1992 — одна́ ты́сяча девятьсо́т девяно́сто два — может означать:

 1992 — натуральное число между 1991 и 1993.
 1992 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1992 — галактика в созвездии Голубь.

В литературе 
 1992 год в литературе

В искусстве 
 1992 год в кино
 1992 год в театре

В музыке 
 1992 год в музыке

В науке 
 1992 год в науке